Eugeniusz II Szubert (ur. 1896) – major saperów Wojska Polskiego, dowódca 16 bsap w kampanii wrześniowej 1939
 Eugeniusz III Szubert (1897–1971) – podpułkownik saperów Wojska Polskiego, dowódca 6 bsap i dowódca saperów SGO „Polesie” w kampanii wrześniowej 1939